Les parlers centraux (ou domaine d'oïl central) regroupent les dialectes de langue d'oïl suivants :
 le francien, aujourd'hui éteint et ancêtre des dialectes suivants ;
 le français, devenu la langue officielle de la France ;
 l'orléanais, parlé dans l'Orléanais ;
 le berrichon, parlé dans le Berry ;
 le bourbonnais, parlé dans le Bourbonnais ;
 le percheron, parlé dans le Perche ;
 le tourangeau, parlé dans la Touraine.

L'expression peut inclure aussi les dialectes suivants :
 le mayennais, parlé dans la Mayenne ;
 le parler sarthois, parlé dans la Sarthe.